6/3 kan syfta på:

 6 mars
 3 juni (amerikanskt datumformat)